Sei navi della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Euryalus, da Eurialo, uno degli Argonauti, il gruppo di eroi della mitologia greca che accompagnò Giasone nella ricerca del vello d'oro.

 La prima HMS Euryalus è stata una fregata varata nel 1803. Al comando di Henry Blackwood partecipò alla battaglia di Trafalgar, durante la quale fu ammiraglia di Collingwood dopo la morte di Nelson. Venne demolita a Gibilterra nel 1860.
 La seconda HMS Euryalus è stata una fregata di quarta classe ad elica varata a Chatham nel 1853. Operò nel Mar Baltico durante la guerra di Crimea e partecipò al bombardamento di Kagoshima nel 1863. Venne demolita nel 1867.
 La terza HMS Euryalus è stata una corvetta ad elica classe Bacchante varata nel 1877. Venne venduta per essere demolita nel 1897. 
 La quarta HMS Euryalus è stata un incrociatore corazzato classe Cressy varato nel 1901. Durante la prima guerra mondiale partecipò alla campagna dei Dardanelli e venne demolito nel 1920.
 La quinta HMS Euryalus è stata un incrociatore leggero classe Dido varato nel 1939. Partecipò alla seconda guerra mondiale venendo danneggiata nella seconda battaglia della Sirte nel 1942. Venne demolita nel 1959. 
 La sesta HMS Euryalus è stata una fregata classe Leander varata nel 1963 e demolita nel 1990.

Euryalus